Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов 2002 — второй чемпионат Европы максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 49 команд из 13 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате Европы на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
2002 год в баскетболе
Июль 2002 года
Международные спортивные соревнования в Афинах
Спорт в Греции в 2002 году
Чемпионаты Европы в 2002 году
Международные соревнования по баскетболу в Греции
Чемпионаты Европы в Греции